Roman Borkowski (1900–1944) – kapitan intendent Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych
 Roman Borkowski (ur. 1902) – starszy sierżant Wojska Polskiego, odznaczony Medalem Niepodległości, żołnierz AK (BCh)
 Roman Borkowski – kapral, członek Polskiej Organizacji Wojskowej odznaczony Krzyżem Walecznych

Uwagi

Przypisy